Amerling ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Amerling (1868–1947), österreichischer Steinmetz und Unternehmer, siehe Ferdinand Amelin
 Friedrich von Amerling (1803–1887), österreichischer Maler
 Karel Slavoj Amerling (1807–1884), tschechischer Pädagoge, Schriftsteller und Philosoph
 Melitta Amerling (1895–nach 1945), österreichische Opernsängerin der Stimmlagen Alt und Sopran

Siehe auch:

 Ameling